How Can I Sleep with Your Voice in My Head — концертний альбом норвезького гурту a-ha, виданий 25 березня 2003 року.

Музиканти 
 Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar-Savoy) (6 вересня 1961) — композитор, гітарист, вокалист.
 Магне Фуругольмен (Magne Furuholmen) (1 листопада 1962) — клавішник, композитор, вокаліст, гітарист.
 Мортен Гаркет (Morten Harket) (14 вересня 1959) — вокаліст.

Список композицій

Бонусний диск 
 «Scoundrel Days»
 «Oranges on Appletrees»
 «Cry Wolf»
 «Dragonfly»
 «Time and Again»
 «Sycamore Leaves»
 a-ha Tourbook (Video)

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті гурту
 How Can I Sleep with Your Voice in My Head на Last.fm

Альбоми a-ha
Музичні альбоми 2003
Англомовні музичні альбоми